Григорий Дани́лов:
 
 Данилов, Григорий Семёнович (1917—1999) — Герой Советского Союза.
 Данилов, Григорий Трофимович (1901—1946) — генерал-майор.